Florida – miasto w Chile
 Florida – miasto w Kolumbii
 Florida – miasto na Kubie
 Florida – miasto w Portoryko
 Florida – miasto w Urugwaju
 Florida – departament Urugwaju
 Florida – angielska nazwa amerykańskiego stanu Floryda
 Florida – wysepka w archipelagu Wysp Salomona koło Guadalcanalu
 Pancerniki typu Florida – typ okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Florida – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Florida – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Florida – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Florida – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Florida – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange

Gminy w USA:
 Florida (ang. Florida Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Florida (ang. Florida Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Florida (ang. Florida Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Florida (ang. Florida Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery

Stacje metra:
 Florida – stacja metra w Barcelonie 
 Florida – stacja metra w Buenos Aires

Zobacz też 
 Floryda